Mark Jones può riferirsi a:

 Mark Jones (1889-1965), attore statunitense
 Mark Jones (1933-1958), calciatore inglese
 Mark Jones (1961-), calciatore inglese
 Mark Jones (1953-), cineasta statunitense
 Mark Jones (1965-), rugbista a 13 e a 15 gallese
 Mark Jones (1961-), cestista statunitense
 Mark Jones (1975-), cestista statunitense
 Mark Jones (1979-), rugbista a 15 gallese
 Mark Jones (1984-), calciatore gallese